Roger Federer era il detentore del titolo e lo ha difeso superando in finale Novak Đoković con il punteggio di 7–61, 6–3. Il campione svizzero ha vinto il torneo senza mai cedere la battuta e senza perdere set bissando l'impresa già realizzata nell'edizione del 2012 del torneo dell'Ohio.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (finale)
  Roger Federer (campione)
  Andy Murray (semifinale)
  Kei Nishikori (ritirato per affaticamento)
  Stan Wawrinka (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Marin Čilić (terzo turno)
  Rafael Nadal (terzo turno)

 Milos Raonic (primo turno)
 Gilles Simon (primo turno)
 John Isner (primo turno)
 Richard Gasquet (quarti di finale)
 David Goffin (terzo turno)
 Gaël Monfils (primo turno)
 Kevin Anderson (terzo turno)
 Grigor Dimitrov (terzo turno)

Wildcard 

  Jared Donaldson (secondo turno)
  Mardy Fish (secondo turno)

 Bjorn Fratangelo (primo turno)
 Rajeev Ram (primo turno)

Qualificati 

  Aleksandr Dolhopolov (semifinale)
  Thanasi Kokkinakis (secondo turno)
  Denis Kudla (primo turno)
  Lu Yen-hsun (primo turno)

 Nicolas Mahut (primo turno)
 Vasek Pospisil (secondo turno)
 Alexander Zverev (primo turno)

Lucky Loser 
  Benoît Paire (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2015
ATP World Tour 2015